Chuan ist der Familienname folgender Personen:

 Atchima Eng-Chuan (* 1990), thailändische Leichtathletin
 Chuan Hui Foo (* 1983), singapurischer Fußballschiedsrichter
 Chuan Jiang (1986) (* 1986), chinesischer Xiangqi-Spieler
 Chuan Jiang (1994) (* 1994), chinesischer Volleyballer
 Chuan Leekpai (* 1938), thailändischer Staatsmann und Premierminister
 Chuan Wong-Kee (* 1983), mauritischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Chuan Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Chuang
 Zhuang (Begriffsklärung)